

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Марк Эмилий Лепид и Луций Аррунций.
 Консул-суффект: Луций Ноний Аспренат.
 Установление в Риме рекрутского набора с 20 лет.
 Создание военной казны в Риме.
 Тиберий перестраивает храм Касторов.
 Агриппа Постум сослан на остров Планазия.
 Начало реставрации храма Конкордии в Риме, закончено в 10 году.
 Начало Великого Иллирийского восстания.
 Восстание в Паннонии, подавлено Римом .
 Восстание бессов во Фракии. Подавлено Римом.
 Луций Эмилий Лепид Павел замыслил заговор против Августа, но его раскрыли, а Эмилия Павла сослали.
 Начало войны Тиберия в Далмации и Паннонии. Подавление восстания.
 Маробод признан царём маркоманнов.
 Иудея сделана прокураторской провинцией Рима со столицей в Кесарии.
 Сульпиций Квириний, легат Сирии, надзирает за обложением Иудеи налогами.
 Перепись в Иудее. (И.Флавий. Иудейские древности XVIII 1.1).

Китай 
 Жуцзы-ин — император Хань с 6 года н. э. по 8 год н. э. . Возведён на престол Ван Маном.

Родились 
 Милония Цезония — четвёртая жена Калигулы, мать его единственной дочери.
 Нерон Юлий Цезарь Германик — старший сын Германика и Агриппины Старшей.

Скончались 
 3 февраля (15) — Пин-ди — четырнадцатый император китайской династии Хань (1—6).
 Клеопатра Селена II (46) —египетская принцесса, дочь Марка Антония и Клеопатры VII королева-консорт Мавретании (20 до н. э. — 6 н. э.), жена Юбы II.

См. также

Примечания